Сленг эсперантистов — сленг, используемый в эсперанто-сообществе. Он создается естественным путём в ходе общения между эсперантистами на эсперанто-встречах. Материалом для его образования зачастую служит аффиксы и словосложения двух корней слов, с помощью которых создаются неологизмы. Также одной из форм сленга являются эсперанто-ругательства, большинство из которых заимствовано из национальных языков, однако существуют и собственные. Объектом эсперанто-сленга чаще всего оказываются сами эсперантисты, особенности эсперанто-культуры и её истории.

Примеры сленга

Ненормативная лексика 
Ненормативную лексику на эсперанто называют sakro. В основном, это перевод с национального языка на эсперанто каких-либо ругательств. Например «Kia diablaĵo!» соответствует русскому «Какая-то чертовщина!». Однако, в среде эсперантистов применяются и свойственные лишь им самим ругательства. Как правило, это отсылки к создателю эсперанто Людвигу Заменгофу или к известным эсперанто-произведениям.

   
Помимо всего прочего, эсперантистам свойственно создавать ругательства в виде рифм или игры слов:
 Rabato por rabito! — Льгота для ограбленного! (также «ограбляемый для ограбленного»)
 Palavro de kadavro! — Разглагольствования трупа!
 Pluralo de singularo! — Множественное число единственного числа!
 Korpo de porko! — Тело свиньи! (Автор: Клод Пирон)

Интересные факты 

Лингвистом  был выдуман искусственный сленг эсперанто —  (от ).

Примечания 

Эсперанто
Сленг